Олеша () — село в в Монастыриской городской общине Чортковского района Тернопольской области Украины.

Расположено на западе района. Центр Олешивского сельского совета, которому было подчинено село Савелевка (к 2020 год). К 1951 вблизи Олеши был хутор Захаровка, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей.

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 года № 724-р «Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин Тернопольской области" вошло в состав Монастыриской городской общины.  

Население по переписи 2001 года составляло 363 человека. Почтовый индекс — 48323. Телефонный код — 3555.

История 
Вблизи Олеши обнаружены археологические памятники древнерусской культуры.

Упоминается село 7 мая 1438 года в книгах галицкого суда.

Первое письменное упоминание — 1448 год.

В налоговом реестре 1515 года в селе Holyesze документируется поп (следовательно, уже тогда была церковь) и 4 ланb (около 100 га) обрабатываемой земли и еще 2 поля временно свободной.

Действовали «Просвiта» и другие украинские общества.

В течение 1962–1966 село принадлежало к Бучацкого района. После ликвидации Монастыриского района 19 июля 2020 года село вошло в Чертковский район.

Достопримечательности 

 Церковь Св. Архистратига Михаила (1800, каменная, отстроенная 1926),
 Фигура "Божьей Матери".

Сооружен памятник воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне (1985 год), насыпана символическая могила УСС (1991 год).

Социальная сфера 
Работают СОШ 1-2 ступ, клуб, библиотека, ФАП, ПАП «Нива»

Местный совет 
48323, Тернопольская обл., Чортковский р-н, с. Олеша.

Примечания

Ссылки 
 Олеша на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Монастырисского района